Schwanner ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Schwanner (1884–1948), österreichischer Kriegsverbrecher
 Juan Schwanner (1921–2015), ungarisch-chilenischer Fußballspieler und -trainer